Книжка дружбы () — маленький буклет для обмена адресами, сделанный из нескольких скрепленных вместе листов бумаги или одного большого сложенного определённым образом. Применяется (чаще в англоязычной среде) для поиска новых друзей по переписке.

Использование 

Человек, который делает книжку дружбы, пишет на обложке свой адрес и адрес того, кому предназначена книжка дружбы. В качестве получателя также можно указать себя. После этого книжка пересылается от одного человека к другому, и каждый вписывает в неё свой адрес. Кроме того можно сообщить о своих интересах (коллекционирование открыток, марок и т. п.). Когда не остаётся места для новых адресов, книжка отсылается получателю, который указан на обложке. Некоторые люди находят интересным посмотреть, в каких странах и на каких континентах побывала книжка дружбы.

Применяемые аббревиатуры 

 A/A (Answers All) = отвечу всем
 A/M (Answers Most) = отвечу большинству
 A/S (Answers Some) = отвечу некоторым
 Addy (Address) = адреса
 AVF (Answers Very Few) = отвечу немногим
 BD (Birthday) = день рождения
 DOB (Date of Birth) = день рождения
 Envie (Envelope) = вложите конверт
 ICR (I Can Return) = я могу вернуть (значит, что этот человек может вернуть книжку дружбы владельцу)
 LLP (Long Letter Pal) = длинные письма (значит, что ищется человек, который может будет посылать длинные письма)
 N& N FBS (Nice and Neat Friendship Books) = аккуратные и чистые книжки дружбы
 NPW (New Pen Pals Wanted) = ищу новых друзей по переписке
 NSW (New Swappers Wanted) = новые друзья для обмена (марками, открытками, монетами и т. д.)
 SAHM (Stay at home mom) = домохозяйка
 SASE (Self addressed stamped envelope) = вложите конверт с адресом и маркой
 SNNP (Sorry No New Pen Pals) = извините, не надо новых друзей по переписке
 WAHM (Work at home mom) = домохозяйка

Ссылки 

 Что такое FB? 
 Friendship Books

О письмах
Дружба